Handanovič oder Handanović ist der Familienname folgender Personen:

 Rasema Handanović (* 1972), bosniakische Kriegsverbrecherin
 Jasmin Handanovič (* 1978), slowenischer Fußballtorhüter
 Samir Handanovič (* 1984), slowenischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Handanović